Termin Dihidroksibenzojeva kiselina

 2,3-Dihidroksibenzojeva kiselina 
 2,4-Dihidroksibenzojeva kiselina 
 2,5-Dihidroksibenzojeva kiselina 
 2,6-Dihidroksibenzojeva kiselina 
 3,4-Dihidroksibenzojeva kiselina 
 3,5-Dihidroksibenzojeva kiselina 

Дихидроксибензојеве киселине